Перша ліга Словенії 2003—2004 — 13-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона вдруге здобула Гориця.

Учасники

Перший раунд 

 

Позначення:

Результати

Чемпіонська група 

 

Примітки: 
1. Клуб Марибор взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубку Словенії 2003—2004.
2. Клуб Олімпія не отримав ліцензію на участь у єврокубках у наступному сезоні через несвоєчасну виплату заробітної плати гравцям.
3. Клуби Копер та Мура не отримали ліцензію на участь у єврокубках у наступному сезоні.

Позначення:

Результати

Група на виліт 

Примітки: 
1. Клуб Шмартно-об-Пакі після закінчення сезону був розформований через фінансові причини.
2. З клубу Дравоград було знято 1 очко.
3. З клубу Любляна було знято 3 очки.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

2003–2004
Словенія
Словенія
2003 у словенському спорті
2004 у словенському спорті